Tapa – città dell'Estonia,
 Tapa – comune rurale dell'Estonia
 Tapa (Tappa) – città dell'India
 Tapa – tessuto tipico della Polinesia
 Tapa – genere di antipasti e aperitivi diffusi in Spagna